Пламен Дончев Йосифов е български актьор.

Биография 
Роден е на 1 ноември 1938 г. в село Гиген, (Плевенско).

През 1963 г. завършва ветеринарна медицина, а през 1967 и актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Работи в Драматичен театър „Йордан Йовков“ Толбухин (1967 – 1969), Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ Варна (1969 – 1972), Драматично-куклен театър „Константин Величков“ Пазарджик (1972 – 1975) и Сатиричен театър „Алеко Константинов“ София (1975-).

Член на САБ (1967).

След пенсионирането си живее във Франция със съпругата си французойката Режин Виолет Маргьорит, бивш дипломат.

През 2011 г. получава плакет от община Павликени за заслуги за развитието на българската култура и за дейността му в полза на родния край.

Театрални роли 
 „Сако от велур“ (Станислав Стратиев) – отговорника
 „За честта на пагона“ (Камен Зидаров) – Владимир
 „Януари“ (Йордан Радичков) – Велико
 „Интимно в асансьора“
 „Вик за любов“
 „Омайна нощ“

Телевизионен театър 
 „Римска баня“ (1989) (от Станислав Стратиев, реж. Уляна Матева)
 „Крадецът на тролейбуси“ (1990) (Георги Данаилов)
 „Виновно време“ (1989) (от Марко Семов, реж. Хараламби Младенов)
 „Прозорецът“ (1987) (Еманюел Роблес)
 „Стълбата“ (1986) (Самуил Альошин)
 „Рози за доктор Шомов“ (1984) (от Драгомир Асенов, реж. Димитрина Гюрова и Николай Савов)
 „Клопка“ (1984) (Димитър Начев)
 „Съдията и жълтата роза“ (от Георги Данаилов, реж. Маргарита Младенова) (1983)
 „Хъшове“ (1982) (Иван Вазов)

Филмография

Източници 

 „Малък Петко получи плакет от община Павликени“ – статия от 01.07.2011 г. на сайта pavlikeni.info

Външни препратки 
 
 Пламен Дончев в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Хора от област Плевен
Българи във Франция